Дискографията на Шведския диджей и композитор Авичи се състои от два студийни албума, четири И-пи (EP) албума, двадесет и четири сингъла, три като допълващ изпълнител, двадесет и три промо сингъла и двадесет и шест музикални видеоклипа. Дебютният му албум True оглавява чартовете в Швеция и Австралия и са продадени близо 2 милиона копия.

Албуми

Студийни албуми

Компилации

Миниалбуми / ЕP-та

Ремикс албуми

Сингли

Сингли като партниращ си артист

Промоционални сингли

Сингли с чарт позиция

Композиция и ремикси

Музикални видеоклипове

Като водещ изпълнител

As featured artist

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Авичи в AllMusic
 Дискография на Авичи в Discogs
 Дискография на Авичи в MusicBrainz

Дискографии на шведски изпълнители